VIII Всемирные игры прошли в г. Гаосюн с 16 по 26 июля 2009 года. Проведены соревнования по 35 видам спорта.

Программа 
В программу входили соревнования по следующим видам спорта:

     Показательные виды спорта

Распределение наград

Официальная программа

Показательные виды спорта в таблицу не включены.

Показательная программа

Ссылки 

 Официальный сайт IWGA

Всемирные игры 2009
2009 год в спорте
Спорт в Гаосюне
2009 год на Тайване